Italiens landslag i innebandy kan betyda:

Italiens damlandslag i innebandy
Italiens herrlandslag i innebandy